Курилково — название населённых пунктов:

Россия 
 Курилково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Курилково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.